Sunlight (canção de DJ Antoine)
 Sunlight (canção de Natalie Imbruglia)
 Sunlight Productions

Desambiguação